

Топоніми

Села:
 Троща — Вінницька область, Вінницький район, Липовецька міська громада
 Троща — Житомирська область, Житомирський район, Вільшанська сільська громада

Література 
 Троща — роман українського письменника Василя Шкляра 2017 року

Див. також 
 Троща — очерет звичайний у покутсько-буковинському і подільському говорах української мови.
 Троща — синонім виразу «корабельна аварія»